Блум — английская (), немецкая (), шведская () фамилия, реже — топоним.

Фамилия 
 Блум, Аллан (1930—1992) — американский философ.
 Блум, Андрей Борисович (Антоний Сурожский) (1914—2003) — православный епископ (митрополит), философ, проповедник.
 Блум, Анна (род. 1976) — шведская кёрлингистка.
 Блум, Бенджамин (1913—1999) — американский психолог методов обучения, создатель таксономии Блума.
 Блум, Бёртон — автор фильтра Блума.
 Блум, Брайан (1950—2020) — американский разработчик настольных игр.
 Блум, Брейди (род. 1983) — американский актёр.
 Блум, Виктор (род. 1990) — шведский профессиональный игрок в покер.
  (1841—1910)— немецкий публицист и парламентский деятель.
 Блум, Генрих (1884—1942) — архитектор из чешского города Брно.
 Блум, Герман (старший) (1743—1810) — врач, доктор медицины.
 Блум, Данни (род. 1991) — немецкий футболист.
 Блум, Джонатон (род. 1989) — американский хоккеист.
 Блум, Джошуа (род. 1994) — немецкий бобслеист.
 Блум, Ида (1931—2016) — норвежский историк.
 Блум, Иоганн Рейнгард (1802—1883) — немецкий минералог.
 Блум, Йоав (род. 1978) — израильский писатель.
 Блум, Йозеф (1898—1956) — австрийский футболист и тренер.
 Блум, Кай (род. 1968) — немецкий гребец-байдарочник.
 Блум, Карл (1786—1844) — немецкий композитор и драматург.
 Блум, Карл Людвиг (1796—1869) — немецкий историк; профессор Дерптского университета.
 Блум, Карола (род. 1962) — немецкая политическая деятельница.
 Блум, Клэр (род. 1931) — британская актриса.
 Блум, Кристиан (род. 1987) — немецкий легкоатлет, спринтер.
  (1844—1927) — немецкая романистка.
 Блум, Майкл Огаст (род. 1946) — американский прелат и ватиканский дипломат, вербист.
 Блум, Матуся (1914—1998) — югославская пианистка, педагог.
 Блум, Молли (род. 1978) — американская спортсменка, букмекер и писательница.
 Блум, Мэтт (род. 1972) — американский тренер по рестлингу, бывший рестлер и игрок в американский футбол.
 Блум, Орландо (род. 1977) — британский киноактёр.
 Блум, Пол (род. 1963) — канадский профессор психологии и когнитивной науки в Йельском университете.
 Блум, Рейчел (род. 1987) — американская актриса, певица, сценарист, композитор, продюсер и комедиантка.
 Блум, Роберт (1807—1848) — немецкий политик и писатель.
 Блум, Стивен (род. 1960) — американский актёр озвучивания.
 Блум, Харолд (1930—2019) — американский историк и теоретик культуры, литературный критик и литературовед.
 Блум, Эберхард (1919—2003) — государственный деятель ФРГ, руководитель БНД в 1982—1985.
 Блум, Эми (род. 1953) — американская писательница, лауреат литературных премий.
 Блум, Юхан (ум. 1805) — финский ювелир XVIII века.

Вымышленные персонажи
 Леопольд Блум и Молли Блум — персонажи «Улисса» Джеймса Джойса.
 Блум — главная героиня мультсериала «Клуб Винкс».

Топоним США 
  — городок в Висконсине.
  — поселение в Канзасе.
  — несколько тауншипов в разных штатах.

См. также 
 Bloom
 Блам
 Блюм
 Блом
 Блуминг
 Блумквист
 Братья Блум

Примечания